Ходжи́ев — фамилия арабского происхождения. Известные носители:

 Ходжиев, Рифъат (1925—1997) — советский и таджикский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР.
 Ходжиев, Джумабай Ахмаджанович (1969—2001) — узбекский радикал-исламист, приверженец салафизма, полевой командир.

См. также 
 Хаджиев